Manteuffel – herb szlachecki
Manteuffel – nazwisko rodzin niemieckich, pomorskich (od połowy XII w.), polskich i inflanckich. Według Jana Bugenhagena ród wywodzi się prawdopodobnie z westfalskiego rodu de Querne zamieszkującego okolice Inden i Hereford. Manteuffel to niemiecka hybryda słowa oznaczającego osobę należącą do stanu rycerskiego (man) i określenia diabła diabła (teufel) i powstała zapewne od przydomka osób skłonnych do czynów gwałtownych. Pierwszym znanym członkiem rodu na Pomorzu był Jan I Manteuffel, wspomniany w 1256 jako świadek w dokumencie Barnima I wystawionym dla klasztoru w Uznamiu.
 Christian Medardus Manteuffel – pseudonim pisarza i poety (ur. 1938)
 Edward Manteuffel-Szoege (1908-1940) – artysta malarz, grafik
 Edwin von Manteuffel (1809-1885) – oficer, feldmarszałek pruski
 Erazm von Manteuffel (1480-1544) – biskup kamieński
 Ernst Christoph von Manteuffel (1676-1749) – dyplomata saski
 Gustaw Manteuffel (1832-1916) – etnolog polski
 Hasso von Manteuffel (1897-1978) – oficer, generał niemiecki
 Ignacy Manteuffel (1875-1927) – polski historyk, działacz państwowy
 Jerzy Manteuffel (1900-1954) – polski historyk, papirolog
 Jolanta Manteufflówna (1912-1986) – lekkoatletka polska
 Leon Manteuffel-Szoege (1904-1973) – polski chirurg
 Maria Manteufflowa (1902-1957) – polska malarka
 Maria Manteufflowa (1905-1994) – polska historyk
 Otto von Manteuffel (1805-1882) – polityk niemiecki
 Tadeusz Manteuffel (1902-1970) – polski historyk, żołnierz AK
 Werner Zoege von Manteuffel (1857-1926) – chirurg estoński

Przypisy